Miejscowości w USA:
 Chambers – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
Gminy w USA:
 Chambers (ang. Chambers Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chambers (ang. Chambers County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Chambers (ang. Chambers County) – w stanie Teksas